El término mojón puede hacer referencia a:

 El mojón (señal), señal, tradicionalmente de piedra, que se usa para delimitar. 
 El mojón de carretera o hito o poste kilométrico de las carreteras.
 El mojón de piedras, tipo especial de mojones llamados en inglés cairns.
 Sr. Mojón, personaje de South Park.
 El excremento humano o de animal. 
 El alfajor (dulce navideño) en algunas zonas de Andalucía Occidental.

Asimismo, puede referirse a las siguientes localidades:
 El Mojón (San Pedro del Pinatar), una pedanía del municipio de San Pedro del Pinatar, en la comunidad autónoma de Murcia (España). 
 El Mojón (Pilar de la Horadada), una localidad situada entre las provincias de Alicante y Murcia (España).
 El Mojón (Beniel), una pedanía del municipio de Beniel, en la Región de Murcia (España).
 Mojón Grande, un municipio de la provincia de Misiones (Argentina).
 Mojón de Fierro, una localidad y junta vecinal de la provincia de Formosa (Argentina).
 El Mojón (Santiago del Estero), una población del departamento Pellegrini, en la provincia de Santiago del Estero (Argentina).
 Cantón el Mojón, una localidad del departamento de La Libertad (El Salvador).

Además, puede hacer referencia a los siguientes lugares:
 El Mojón de la media legua, una columna que estaba situada en las inmediaciones de la Fuente de los Cuatro Caños, en Oviedo (España).
 El Mojón de Tres Provincias, la segunda cumbre más elevada del cordal de montañas que limitan las provincias de Cantabria, León y Palencia, en la Cordillera Cantábrica (España).
 La Playa El Mojón (San Pedro del Pinatar), una playa abierta al Mar Mediterráneo en el núcleo de El Mojón (San Pedro del Pinatar, España).
 La Zona arqueológica del Cerro del Mojón, un yacimiento arqueológico en la provincia de Almería (España).

Enlaces externos